„Златна мечка“ () е най-високото отличие, което се връчва на най-добрия филм в конкурсната програма на Берлински международен кинофестивал в Берлин, Германия.

Наградата е представена за първи път през 1951 година и ежегодно се присъжда. Авторът на скулптурното изображение е Рене Синанис. От 2007 г. наградате се присъжда и в категорията за най-добър късометражен филм. В допълнение към „Златната мечка“ на Берлинския филмов фестивал се присъжда наградата „Сребърна мечка“.

Анг Лий е единственият режисьор в историята, на чиито филми е присъдена два пъти наградата „Златна мечка“.

Описание 
Наградата е метална, позлатена пластика, която изобразява мечка изправена на задните си лапи, и с протегнати предни лапи напред. Мечката е хералдическото животно на Берлин, включено в герба и знамето на града. Автор на скулптурното изображение е Рене Синанис.

Връчване 
Наградата „Златна мечка“ се връчва всяка година от 1951 до днес, като изключение прави само 1970 година.

Жури 
Победителите на първия Международен филмов фестивал в Берлин през 1951 г. са определени от германско жури, като са определени петима носители на „Златната мечка“, разделени по категории и жанрове. Между 1952 и 1955 г. победителите на Златната мечка са определяни от членовете на аудиторията. През 1956 г. FIAPF официално акредитира фестивала, и оттогава Златната мечка е присъдена от международно жури:
 1951 – Германско жури
 1952 – 1955 – Гласува публиката
 1956 – Международно жури

Носители

Режисьори – повторни носители 
 Анг Лий (1993, 1996)

Златна мечка – Почетна награда

Вижте също 
 „Златен лъв“
 „Златна палма“
 „БАФТА за най-добър филм“

Източници 

 Носители на приза по години – Официален сайт на Берлинале

Външни препратки 

 Берлинале – Официален сайт
 Берлинале – IMDb

Филмов фестивал в Берлин
Филмови награди на Германия